Grünwalde ist der deutsche Name folgender Orte:

in Polen:
 Grünwalde, Kreis Angerburg, Ostpreußen: Zielony Lasek (Banie Mazurskie) im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünwalde, Kreis Lötzen, Ostpreußen: Zielony Lasek (Ryn) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünwalde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen: Kolonia (Świętajno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünwalde, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Zielenica (Górowo Iławeckie) im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünwalde, Kreis Rummelsburg, Pommern: Role (Miastko) im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Grünwalde, historischer Name von Warkallen, Kreis Allenstein, Ostpreußen: Warkały (Jonkowo), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland:
 Grünwalde, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen: Antonowo (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 Grünwalde, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: Lipowka (Kaliningrad, Mamonowo) im Stadtkreis Mamonowo, Oblast Kaliningrad
 Grünwalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Saliwnoje im Powiat Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Grünwalde (Pillkallen), Kreis Pillkallen (Schloßberg), Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad
 Grünwalde, Kreis Stallupönen (Ebenrode), Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Spiergsten-Grünwalde
 Spirgsten-Grünwalde
 Grünewalde
 Grünenwald
 Grüner Wald
 Grünerwald
 Grünwald (Begriffsklärung)